Луцій Корнелій Сципіон Азіатік () — преномен, номен, когномен і агномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Корнеліїв, його гілки Сципіонів:
 Луцій Корнелій Сципіон Азіатік — консул 190 року до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон Азіатік — консул 83 до н. е.
 Луцій Корнелій Сципіон Азіатік Еміліан — діяч I століття до н. е. 

Корнелії Сципіони